Міста Ірландії

В Ірландії визначено такі типи міських поселень: 
 City (, велике місто, сіті) — 6  найбільших міст країни, з яких п'ять (Дублін, Корк, Лімерик, Уотерфорд та Голвей) в адміністративному відношенні дорівнюють графствам (міста-графства). Шосте місто (Кілкенні) входить в однойменне графство і в адміністративному відношенні близьке до середніх міст (borough). Раніше називалися «county boroughs». 
 Borough (, середнє місто, боро) — чотири самоврядних міста (Клонмел, Дроеда, Слайго та Вексфорд), а також Кілкенні, яке залежно від контексту може бути і боро, і сіті. Раніше називалися «municipal boroughs». 
 Town (, мале місто, таун) — 75 міст, що мають власні міські ради (town council); акт 2001 року об'єднав в це поняття 26 «традиційних» міст (які були визначені таким чином в Towns Improvement Act 1854 року) і 49 «urban districts», що існували з 1898 року. Незадовго до цього 6 «традиційних» міст було позбавлено свого статусу (Розділ 62 в Local Government Act, 1994) : Коллон, Фетард, Ньюкасл-Вест, Раткіл, Роскоммон та Таллоу. 
Загалом в Ірландії, згідно з із зазначеним законом 2001 року, існує 85 міст. 
 
Нижче представлено список міст Ірландії із зазначенням графств, в яких вони розташовані; в графствах Дун-Леаре-Ратдаун, Літрім та Південний Дублін міст немає.

Примітки 

Ірландія

Списки:Ірландія